Эрнангомес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрнангомес, Вилли (род. 1994) — испанский баскетболист.
 Эрнангомес, Хуан (род. 1995) — испанский баскетболист.